La Feria del Corpus de Granada, en la temporada 2019, comprendió una serie de festejos taurinos que se celebraron entre el 17 y 23 de junio, con motivo de las fiestas del Corpus Christi. 

La Plaza de toros de Granada acogió en estos días la celebración de un ciclo de novilladas sin picadores, organizadas por la Fundación José Tomás: dos novilladas en calidad de semifinal y una final, con tres novilleros, que se celebró el día 19 de junio, y de la que resultó ganador el mexicano Emiliano Robledo. Dentro del abono, la empresa encargada de configurar los carteles programó dos corridas de toros, una corrida mixta y una novillada con picadores. 

La Feria de 2019, supuso uno de los eventos taurinos más importantes de la temporada a nivel nacional y contó con una de las participaciones más altas de los últimos años en Granada, debido a la reaparición del diestro José Tomás. La aparición del diestro de Galapagar en la Feria del Corpus generó, además, grandes expectativas económicas en la ciudad.

Cartel de la feria y resultados

Eventos de la feria 

 El pintor catalán Miquel Barceló realizó un cartel conmemorativo para la feria, con motivo del regreso de José Tomás a los ruedos.
 La Feria del Corpus 2019 acogió el II Certamen de Novilladas de la Fundación José Tomás, del que salió triunfador el novillero mexicano Emiliano Robledo. Todos los ingresos obtenidos y todos los alimentos recogidos en la puerta se destinaron al Banco de Alimentos.
 La Fundación del Toro de Lidia y la ONCE, en colaboración con La Granada Accesible, realizaron una jornada para acercar el mundo de los toros al colectivo invidente, mediante una visita adaptada a la Plaza de toros de Granada, y en el que participó el novillero Aquilino Girón.
 Durante la feria del Corpus 2019 en Granada, asistieron a los toros algunas celebridades como Joaquín Sabina, Ágata Ruiz de la Prada, José Luis de la Morena o el filólogo Andrés Amorós. Además estuvieron presentes personajes de la vida política española como los ministros Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Margarita Robles; y diputados y senadores como Luis Salvador, Carlos Rojas o Vicente Azpitarte.
 El torero salmantino Álvaro de la Calle fue el encargado de actuar como sobresaliente en la corrida mixta en la que torearon el rejoneador Sergio Galán y el diestro José Tomás.

Toreros, novilleros y rejoneadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Matadores de toros

Rejoneador 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los rejoneadores anunciados en la feria.

Cuadra de Sergio Galán

Novilleros 
La Feria del Corpus 2019 acogió la celebración de tres novilladas sin picadores, que tuvieron lugar fuera del abono, y donde participaron alumnos de distintas escuelas taurinas, tanto españolas o internacionales. La novillada con picadores, celebrada el día 23 de junio, se incluyó dentro del abono y en ella participaron tres toreros noveles destacados dentro del panorama nacional.

Novillada con picadores 
La siguiente lista muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros y sus cuadrillas.

Novillada sin picadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros en la categoría novilleros sin picadores que actúan en la feria.

Ganaderías 
La siguiente tabla muestra la información taurina de las ganaderías que presentan corrida de toros en la feria.

Resultado de las ganaderías 
La tabla recoge los datos de las reses lidiadas durante la Feria del Corpus de Granada 2019, donde se lidiaron una novillada sin picadores y una novillada con picadores de El Torreón; dos novilladas sin picadores de Moreno y Miranda y Núñez del Cuvillo; una corrida de toros de Núñez de Tarifa, una corrida de toros de los tres hierros de la familia Matilla (Hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia) así como toros de distintas ganaderías para la tarde en la que actuó José Tomás: Pallarés y Benítez Cubero, para rejones; y para la lidia a pie Garcigrande, Núñez del Cuvillo y El Pilar.

Referencias 

Ferias taurinas
Granada